Хвошно — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хвошно — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Хвошно — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Хвошно — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.